Али Сроур (род. 11 июня 1994), также известный как «Принц Али» — профессиональный боксёр из Норвегии ливанского происхождения. Он несколько раз становился чемпионом Норвегии и чемпионом Скандинавии.

Ранние годы 
Сроур родился в норвежском городе Тёнсберг, его родители — ливанцы. Начал заниматься боксом, когда ему было 12 лет, в боксёрском клубе ТК в своем родном городе Тёнсберге. В 12 лет Али начал свою любительскую карьеру и в последующие годы 8 раз становился национальным чемпионом и 2 раза чемпионом Скандинавии среди юниоров, в весовых категориях до 49, 56, 60 кг.

Али проявил свой настоящий талант и стиль ещё в ранние годы. Его сравнивают с Насимом Хамедом. Образцами для подражания для Сроура были Насим Хамед и Мохаммед Али.

Профессиональная карьера 
У Сроура был непростой переход в профессионалы. Сроур должен был драться в андеркарте боя Сесилии Брекхус против Микаэлы Лорен 21 октября 2017 года в Ослофьорд-Конвеншн-Центре, но оппонент отказался от боя из-за травмы. Затем Сроур отправился в Мексику и там начал свою профессиональную карьеру.

Личная жизнь 
Сроур мусульманин. Он всегда молится, прежде чем выйти на ринг.

Профессиональный бокс

Примечания

Ссылки 
 Professional boxing record for Ali Srour from BoxRec
 Ali Srour on London Live 
 Ali Srour and Cecilia Brækhus TB 
 Ali Srour suspended after National Championship. TB 
 Ali Srour becomes Scandinavian Champion. TB
 Ali Srour in European Championship. AIBA
 Ali Srour the new face of boxing in Norway 
 Ali Srour unbeaten national champion. TB

Боксёры Ливана
Боксёры Норвегии
Боксёры полулёгкой весовой категории